Aschenhütte steht für:

Generisch:
 Aschenhütte oder auch Aschenhaus, Nebenbetriebsstätte frühneuzeitlicher Glashütten

Danach benannte Orte:
 Baden-Württemberg
 Aschenhütte (Bad Herrenalb), Weiler im Gebiet der Stadt Bad Herrenalb im Landkreis Calw
 Aschenhütte (Gaildorf), Wüstung im Ortsteil Eutendorf der Stadt Gaildorf
 Aschenhütte (Mainhardt, bei Hütten), Wohnplatz im Ortsteil Bubenorbis der Gemeinde Mainhardt
 Aschenhütte (Mainhardt, bei Stock), Wohnplatz im Ortsteil Bubenorbis der Gemeinde Mainhardt

 Niedersachsen
Aschenhütte (Hörden), Weiler der Gemeinde Hörden am Harz im Landkreis Göttingen

 Nordrhein-Westfalen
Aschenhütte (Bad Driburg), Ortsteil der Kernstadt Bad Driburg im Kreis Höxter

Gewässer:
 Aschenhütter Teich, durch einen Erdfall entstandener See bei Hörden am Harz

Schutzgebiete:
 Naturschutzgebiet Aschenhütte und Bachsysteme der Romecke, Naturschutzgebiet bei Heidberg, Stadt Rüthen, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Iburg-Aschenhütte, Naturschutzgebiet in der Stadt Bad Driburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen; siehe Liste der Naturschutzgebiete im Kreis Höxter
 Aschenhütte (FFH-Gebiet), Fauna-Flora-Habitat-Gebiet bei Heidberg, Stadt Rüthen, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen; siehe Liste der FFH-Gebiete in Nordrhein-Westfalen